HBO, puede hacer referencia a:

 HBO, un canal de televisión por suscripción estadounidense propiedad de WarnerMedia.
 Home Box Office, Inc. (HBO), empresa propietaria de todos los canales de HBO y Cinemax, filial de WarnerMedia.
 HBO Asia franquicia de HBO en Asia. 
 HBO Latin America Group, extinta empresa que administra los canales de televisión de HBO en Latinoamérica.
 HBO Latinoamérica, canal de televisión por suscripción latinoamericano.
 HBO Europe, grupo de canales de HBO disponibles en Europa.
 HBO España, servicio de transmisión de video bajo demanda en España.
 HBO Portugal,  servicio de transmisión de video bajo demanda en Portugal.
 HBO GO, servicio de transmisión bajo de demanda
 HBO Max, plataforma de video por streaming.